Dekeyser bzw. DeKeyser ist der Familienname folgender Personen:
 Danny DeKeyser (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Robert Dekeyser (* 1964),  belgischer Unternehmer und Fußballtorwart
 Pierre Louis Dekeyser (1914–1984), französischer Zoologe.